Botànica:
 Una palma és qualsevol planta de la família de les palmeres (Arecàcies).
Fulla de palmera, usada com a decoració o ornament i que es beneeix el Diumenge de Rams. També usada com a símbol de triomf o de martiri, sobretot en heràldica. Vegeu palma (ornament).
 Nom amb què també és conegut el margalló.
 Astronomia:
 (372) Palma, asteroide descobert el 1893.
 Cinema:
 La Palma d'Or, el premi principal atorgat al Festival de Canes.
 Esports:
 Les Llargues de la pilota valenciana tenen una modalitat anomenada A palma.
 Entitats
 Societat La Palma, entitat reusenca activa de 1897 a 1939
 Geografia:
 Palma, capital de Mallorca i de les Illes Balears, coneguda també com a Ciutat o Mallorca.
 La badia de Palma.
 la Palma, caseria del municipi de l'Aldea, al Baix Ebre.
 la Palma, veïnat del municipi de Cabanelles, a l'Alt Empordà.
 la Palma, caseria del municipi de Cubelles, al Garraf.
 La Pauma (La Palme en francès), vila i municipi occità situat al departament d'Aude.
 La Palma, illa de les Canàries.
 Palma Campania, localitat de la província de Nàpols, a Itàlia.
 la Palma d'Ebre, municipi de la Ribera d'Ebre.
 la Palma de Cervelló, municipi del Baix Llobregat.
 Palma de Gandia, municipi de la Safor.
 La baronia de Palma.
 El castell de Palma.
 La Palma del Condado, municipi de la província de Huelva, a Andalusia.
 Palma del Río, municipi de la província de Còrdova, a Andalusia.
 Palma, municipi del departament d'Artigas, a l'Uruguai.
 Palma di Montechiaro, ciutat de la província d'Agrigent, a Sicília, Itàlia.
 Palma, ciutat de Moçambic.
 El pic de la Palma, contrafort del puig Peric, al massís del Carlit.
 Palma, ciutat brasilera de Rio Grande do Sul
 Història:
 El marquesat de la Palma.
 Mitjans de comunicació:
 La Palma, setmanari publicat a Palma (1840-1841).
 La Palma (quinzenari), revista publicada a Reus (1899-1900)
 Personatges:
 Andreu de Palma de Mallorca (1889-1963), escriptor i caputxí mallorquí.
 Aule Corneli Palma, cònsol romà els anys 99 i 109.
 Brian de Palma (1940), director de cinema estatunidenc.
 Cosme Palma de Fontes (), humanista valencià.
 Jorge Palma (1950), compositor i cantant portuguès.
 Palma el Jove (1540-1628), pintor italià.
 Palma el Vell (1480-1528), pintor italià.
 Ricardo Palma (1833-1919), escriptor peruà.
 Rossy de Palma (1964), actriu i cantant mallorquina
 Ducs de Palma

Vegeu també 
 Platja de Palmanova i Palmanova, urbanització i nucli turístic del municipi de Calvià, a l'illa de Mallorca.
 El Desert de les Palmes, paratge natural de la Plana Alta
 Las Palmas de Gran Canaria, municipi de les Canàries